Hilaire ist ein männlicher Vorname und die französische Form des Namens Hilarius (der Heitere), der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 
 Hilaire de Chardonnet (1839–1924), französischer Chemiker und Industrieller
 Hilaire Belloc (1870–1953), britischer Schriftsteller französischer Herkunft
 Hilaire Germain Edgar de Gas (1834–1917), bürgerlicher Name des französischen Malers und Bildhauers Edgar Degas
 Hilaire Gaignard (1884–1964), französischer Flugpionier und Autorennfahrer
 Hilaire Mbakop (* 1973), kamerunischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Hilaire-Marin Rouelle (1718–1779), französischer Apotheker und Chemiker
 Hilaire Verloge (* um 1684; † 1734), flämischer Gambist und Komponist des Barock, der in Frankreich wirkte
 Hilaire Marie Vermeiren (1889–1967), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Coquilhatville

Familienname 
 Andrew Hilaire (1899–1935), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779–1853), französischer Botaniker
 Claude Hillaire-Marcel (* 1944), französisch-kanadischer Geologe, Meeresgeologe, Ozeanograph und Geochemiker
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), französischer Zoologe
 Gilbert de Saint-Hilaire (vor 16574–nach 1619), Offizier und Arsenalhauptmann
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805–1861), französischer Zoologe und Ethologe
 Josephine von Saint-Hilaire († 1859), Kochbuchautorin, siehe Die wahre Kochkunst, oder neuestes, geprüftes und vollständiges Pester Kochbuch
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805–1895), französischer Gelehrter und Staatsmann
 Laurent Hilaire (* 1962), französischer Balletttänzer
 Marie-Jean Blanc Saint-Hilaire (1805–1890), französischer Verleger, Romanist, Lexikograf und Baskologe

Siehe auch 
 Saint-Hilaire
 Hilarius

Männlicher Vorname
Familienname